Walter Kogler (Wolfsberg, 12 de dezembro de 1967) é um ex-futebolista profissional austríaco, defensor retirado, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998